Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Todd Woodbridge 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (quarti di finale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2004